Frank Henry (1891-1914), coureur cycliste français ;
 Frank Henry (1909-1989), cavalier américain ;
 Frank Henry (né en 1960), figure du grand banditisme, écrivain, scénariste, réalisateur, parolier et musicien.